Frankfurt-Süd ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Nordwesten an Frankfurt-West und im Norden an Frankfurt-Innenstadt I und Frankfurt-Bornheim/Ostend.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2021: FW: 1,0 %; FPF: 0,9 %; BIG: 0,6 %; IND: 0,4 %

Gliederung 
Zum Ortsbezirk Frankfurt-Süd gehören fünf Stadtteile:
 Flughafen
 Niederrad
 Oberrad
 Sachsenhausen-Nord
 Sachsenhausen-Süd
Der früher zu Frankfurt-Schwanheim gehörende Stadtbezirk Goldstein-Ost wurde zum 1. Januar 2019 dem Stadtteil Niederrad zugeordnet und in Niederrad-West umbenannt.

Einzelnachweise 

Sud
Frankfurt-Niederrad
Frankfurt-Sachsenhausen
Frankfurt-Flughafen
Frankfurt-Oberrad